Il doppio del torneo di tennis South African Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Robert Lutz e Stan Smith che hanno battuto in finale Heinz Günthardt e Paul McNamee 6-7, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Robert Lutz /  Stan Smith (campioni)
 Heinz Günthardt /  Paul McNamee (finale)

 Kevin Curren /  Steve Denton (primo turno)
 Fritz Buehning /  Sherwood Stewart (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South African Open 1980